Daddy longlegs (deutsch „Papi Langbein“) steht für:

 Daddy-Long-Legs, Roman aus dem Jahr 1912 von Jean Webster, siehe Daddy Langbein
 Daddy Long Legs, US-amerikanischer Musicalfilm, siehe Daddy Langbein (1955)
 volkstümlicher Name der Brighton and Rottingdean Seashore Electric Railway

Siehe auch: